Olimpija Ljubljana může být:
 NK Olimpija Ljubljana – fotbalový klub
 HDD Olimpija Ljubljana – hokejový klub
 KK Olimpija Ljubljana – basketbalový klub